Союкбулак:

 Союкбулак (Кельбаджарский район)
 Союкбулак (Кедабекский район)
 Союкбулак (посёлок)
 Союкбулак (Лачинский район)
 Союкбулак (Джалильабадский район)